Con el nombre de Guaycolec se denomina a:
  
 Estancia Guaycolec, un importante establecimiento pecuario de 24 800 ha situado en la provincia argentina de Formosa;
 Reserva Guaycolec, una reserva biológica de carácter privado de la provincia argentina de Formosa;
 Estación de Animales Silvestres Guaycolec, un emprendimiento zoológico ubicado en la provincia argentina de Formosa;
 Riacho Guaycolec, un curso fluvial de la provincia argentina de Formosa.